El Torneig de Bakú 2013, oficialment conegut com a Baku Cup 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International tournaments de la WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de juliol de 2013 al Baku Tennis Academy de Bakú, Azerbaidjan.

La tennista ucraïnesa Elina Svitolina va aconseguir el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial   
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

WTA Tour 2013
2013